Die Superettan 2002 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 74. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 11. April und endete am 26. Oktober 2002.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 3. der Superettan 2002 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2002 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 6. und das Rückspiel am 10. November 2002 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2003.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan
 Superettan 2002 bei Svenskfotboll.se

2002
Fußballsaison 2002